Der findes flere personer med navnet Hans Christian Jensen.

 Hans Christian Jensen (maler) – en dansk portrætmaler.
 Hans Christian Jensen (atlet) – en dansk atlet.